L'edizione 1912-13 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo, ridotto a 10 squadre, furono Johann Neumann e Johann Studnicka (entrambi del Wiener AC) e Richard Kuthan (Rapid Vienna), con 17 reti.

Squadre partecipanti 

  (Amateure)

Classifica finale

Verdetti 
  Rapid Vienna Vincitore del Campionato Austriaco 1912-1913
  Wacker Vienna ai Play-out.

Tabellone 

 I risultati con l'asterisco sono i risultati ottenuti sul calpo. In seguito il giudice sportivo decretó le sconfitte del Hertha per allineazione indebita.

Risultati

Note 
Le partite:
 02.03.1913 Hertha Vienna - First Vienna (5:1)
 09.03.1913 Hertha Vienna - Rudolfshügel (1:0)
 13.04.1913 Hertha Vienna - Amateure (1:1)
 01.06.1913 Floridsdorfer - Hertha Vienna (2:3)
furono in seguito date per perdute al Hertha Vienna per allineazione indebita.

Verdetto

Relegazione 
 L'ultima classificata della 1.Klasse contro la vincitrice della 2. Klasse A.
 Le partite per la permanenza/promozione videro la vittoria (e quindi la permanenza nella categoria) del Hertha Vienna:
 20.07.1913 Hertha Vienna - Wacker Vienna 2-0
 03.08.1913 Wacker Vienna - Hertha Vienna 2-2

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1912
Calcio nel 1913
Fußball-Bundesliga (Austria)